Фонди има више значења:
 Фонди (Кјети)
 Фонди (Латина)
 Фонди (Сиракуза)